Ибимирин ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пернамбуку. Составная часть мезорегиона Сертан штата Пернамбуку. Входит в экономико-статистический  микрорегион Сертан-ду-Мошото. Население составляет 27 261 человек на 2007 год. Занимает площадь 2 034 км². Плотность населения — 13,4 чел./км².

Праздник города — 20 декабря.

История 
Город основан 20 декабря 1963 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2005 составляет 68.413.000 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2005 составляет 3.112 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,566 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: полупустыня. В соответствии с классификацией Кёппена, климат относится к категории BShW.

Муниципалитеты штата Пернамбуку